Введе́нка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Введенка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Введенка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Введенка — село в Тимском районе Курской области.
 Введенка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Введенка — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Введенка — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Введенка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Украина 
 Введенка — село в Саратском районе Одесской области.
 Введенка — посёлок городского типа в Чугуевском районе Харьковской области.

См. также 
 Введеновка
 Введенский
 Введенское